|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Aegon International) van 2016 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 juni 2016 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 42e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Belinda Bencic was het derde reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Jelena Vesnina.

De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het twaalfde reekshoofd, Dominika Cibulková uit Slowakije, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tiende geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in twee sets. Cibulková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van 2016.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd, wist evenmin haar openingspartij te winnen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Caroline Garcia en Katarina Srebotnik had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Srebotnik speelde samen met Andreja Klepač, maar strandde in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis en Sania Mirza, kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Darija Jurak en Anastasia Rodionova won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als tweede geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Kroatische Jurak had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Rodionova negen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA

Eastbourne 2016
Eastbourne